Turm des Todes steht für:
Der Turm des Todes (The Cruel Tower, 1956), US-Film
Roter Turm des Todes, Aufbereitungsanlage in Tschechien